Stratos (Griekenland), gemeente in Griekenland
 Stratos (telecombedrijf) (voorheen Xantic), onder andere exploitant van satellietgrondstation in Burum (Friesland)
 Stratos (film), een Grieks-Duits-Cypriotische film uit 2014
 Lancia Stratos, een model auto